Международная гостиница и башня Трампа () — название нескольких зданий, принадлежащих миллиардеру Дональду Трампу.

Здания 
США
  — в Гонолулу.
  — в Новом Орлеане.
  — в Нью-Йорке.
 Международная гостиница и башня Трампа — в Чикаго.

Прочие страны
 Международная гостиница и башня Трампа — в Торонто, Канада.
  — в Дубае, ОАЭ.

См. также 
 Трамп-Плаза — несколько зданий
 Трамп-тауэр — несколько зданий
  — в Лас-Вегасе, США
  — в Нью-Йорке, США
  — в Панаме, Панама